Командный чемпионат балканских стран по шахматам (Балканиада) — командный шахматный турнир, в котором участвовали сборные Югославии, Болгарии, Румынии, Албании, Греции и Турции (в 1947 г. также играла сборная Венгрии).

Первые шахматные Балканиады были проведены вскоре после окончания Второй мировой войны (в 1946 и 1947 гг.). Регулярно турниры проводились с 1971 по 1994 гг. (кроме 1987, 1989 и 1991 гг.). Женские турниры проводились с 1977 г.

Всего было проведено 23 мужских турнира и 15 женских. Чаще всего в Балканиадах побеждала сборная Югославии (12 раз), у женщин — сборная Болгарии (9 раз).

Рекордсменами по числу сыгранных турниров являются Ф. Георгиу (Румыния, 15 раз), М. Гинда (Румыния, 14 раз), И. Радулов (Болгария, 14 раз), Т. Гицеску (13 раз).

Хронологическая таблица

Ссылки 
 Мужские турниры на сайте Olimpbase
 Женские турниры на сайте Olimpbase
Шахматные турниры